Ростом — личное имя нескольких правителей и фамилия:

 Ростом (1565—1658) — правитель из династии Багратионов, царь Картли (с 1633) и Кахети (с 1648 по 1656); сын царя Картли Давида XI и его наложницы.
 Ростом (1571—1605) — царь Имеретии (1585—1588 и с 1590); старший сын царевича Константина и внук царя Имеретии Баграта III.
  (ок. 1588—1643) — военачальник (сипах-салар) грузинского происхождения, служил сефевидским шахам Аббасу I и Сефи I, казнён при Аббасе II.

 Фамилия
 Ростом, Хинд (1929—2011) — киноактриса, известная как «египетская Мэрилин Монро».
 Ростом — псевдоним одного из основателей партии "Дашнакцутюн", писателя Степана Григорьевича Зоряна.

 См. также